Antoni Korzeniowski (1894–1940), podpułkownik Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie
 Antoni Korzeniowski (1904–1940), starszy posterunkowy Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Kalininie